Czesław Krassowski (ur. 1917, zm. 1985) – architekt, historyk architektury, historyk sztuki.
 Florian Krassowski (ur. 1816, zm. 1889) – polski lekarz, publicysta. 
 Jan Krassowski (zm. 1827), duchowny greckokatolicki.
 Jan Marian Krassowski (ur. 1883, zm. 1947) – polski astronom. 
 Maciej Krassowski (1730–1790) – polski szlachcic, poseł na sejm elekcyjny w 1764, podczaszy wielki koronny i podwojewodzi rawski.
 Piotr Krassowski – budowniczy i architekt epoki renesansu. 
 Stanisław Krassowski (ur. 1896, zm. 1966) – oficer intendent Wojska Polskiego, podpułkownik Polskich Sił Zbrojnych. 
 Witold Krassowski (ur. 1956) – polski fotograf.